Музей медицины, музей истории медицины, музей здравоохранения — музей, посвящённый истории медицины. 
 Музей медицинской истории Мюттера — Филадельфия, США.
 Музей истории медицины имени Паула Страдыня — Рига, Латвия.
 Музей истории медицины — Берлин, Германия.
 Национальный музей медицины Украины — Киев, Украина.
 Музей народной медицины имени Мирзо Олимова — Исфара, Таджикистан.
 Немецкий музей истории медицины — Ингольштадт, Бавария, Германия.
 Военно-медицинский музей — Санкт-Петербург, Россия.
 Музей Здравоохранения — Париж, Франция.
 Музей истории медицины — Москва, Россия.

Список неполный.

См. также 
 Аптека-музей
 Музей гигиены
 Музей-усадьба Пирогова — Винница, Украина.